

Letteratura 
I Cannibali: movimento letterario, facente parte della scena pulp, formatosi in Italia verso la metà degli anni novanta.
I cannibali (in lingua portoghese: Os canibais) racconto dello scrittore portoghese Álvaro do Carvalhal (1844-1866)

Film 
I cannibali, film del 1970 diretto da Liliana Cavani (1970)
I cannibali, film diretto da Manoel de Oliveira (1988)

Musica 
 Cannibali, album discografico di Raf